Kralj Belgijcev je uradni naziv vladarja Kraljevine Belgije. V nasprotju s srednjeveškimi vladarji, ki so si nadeli naziv po deželah, ki so jim vladali, so v novonastalih kraljevinah v 19. stoletju pod vplivom parlamentarne ureditve in rastočega nacionalizma kralji v svoj naziv prevzeli poimenovanje državljanov svoje države. Podobno tudi v Grčiji, Bolgariji in Franciji po revoluciji 1789.

Od leta 1831, ko je prvi belgijski kralj postal Leopold I. po osamosvojitvi Belgije od Nizozemske v Belgijski revoluciji leta 1830, je bilo v Belgiji sedem kraljev in dva regenta.

Nosilci naslova

Družinsko drevo

Nasledstvo na belgijski prestol

Od ustanovitve kraljestva do spremembe ustave leta 1991, so lahko belgijsko krono podedovali samo moški potomci Leopolda I.. Od leta 1991 lahko belgijsko krono podeduje najstarejši otroka monarha, ne glede na spol. Zato je prestolonaslednica najstarejša hči sedanjega kralja Filipa, Elizabeta, in ne njen mlajši brat.
 Kralj Albert II. (roj. 1934)
 Kralj Filip (roj. 1960)
(1) Princesa Elizabeta, vojvodinja Brabantska (roj. 2001)
(2) Princ Gabriel (roj. 2003)
(3) Princ Emmanuel (roj. 2005)
(4) Princesa Eléonore (roj. 2008)
(5) Princesa Astrid, nadvojvodinja Avstrije-Este (roj. 1962)
(6) Princ Amedeo, nadvojvoda Avstrije-Este (roj. 1986)
(7) Nadvojvodinja Anna Astrid Avstrije-Este (roj. 2016)
(7) Princesa Maria Laura, nadvojvodinja Avstriaje-Este (roj. 1988)
(8) Princ Joachim, nadvojvoda Avstrije-Este (roj. 1991)
(9) Princesa Luisa Maria, nadvojvodinja Avstrije-Este (roj. 1995)
(10) Princesa Laetitia Maria, nadvojvodinja Avstrije-Este (roj. 2003)
(11) Princ Laurent (roj. 1963)
(12) Princesa Louise (roj. 2004)
(13) Princ Nicolas (roj. 2005)
(14) Princ Aymeric (roj. 2005)

Sklici

Zunanje povezave
Uradna stran belgijske monarhije